El nombre Seattle puede referirse en Estados Unidos a:

 Jefe Seattle, indio suquamish.
 Seattle, ciudad del estado de Washington.
 Seattle Mariners, equipo de béisbol.
 Seattle Seahawks, equipo de fútbol americano.
 Seattle Sounders FC, equipo de fútbol
 Seattle SuperSonics, equipo de baloncesto.
 Seattle Storm, equipo de baloncesto
 Universidad de Seattle, universidad.